Pogostost priimka Amato je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 manjša kot 5 oseb ali pa se ta priimek v Sloveniji ne pojavlja.

Znani tuji nosilci priimka 
 Angelo Amato (*1938), italijanski kardinal, prefekt kongregacje za svetnike
 Giovani Antonio d'Amato (1475—1555), italijanski slikar
 Giuliano Amato (*1938), italijanski politik, premier
 Paolo Amato (1634—1714), italijanski arhitekt
 Silvio Amato (*1961), italijanski skladatelj

Glej tudi 

 Vittorio Amati (1916 - ?), italijanski arhitekt

Zunanje povezave